Roskovec může znamenat:

místní název
 Roskovec, město v Albánii

 příjmení
 Jakub Roskovec (* 1967), český architekt
 Lydie Roskovcová (* 1936) – synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické z let 1997–2003